Eishockey-Nationalliga 1956/57 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1956/57
 Nationalliga A (Eishockey) 1956/57 in der Schweiz